Terna steht für
 Terna (Kirchenrecht), eine Liste von möglichen Kandidaten für das Amt eines Bischofs in der römisch-katholischen Kirche
 Terna (Energienetz), zentraler Betreiber des italienischen Stromnetzes

Terna ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Terna (1923–2022), amerikanischer Maler und Holocaustüberlebender

Siehe auch:

 Terni
 Terno
 Terňa, eine Gemeinde in der Slowakei